Bjørn Gulbrandsen ist der Name folgender Personen:

* Bjørn Oscar Gulbrandsen (1925–2011), norwegischer Eishockeyspieler und Segler 
 Bjørn Sigmund Gulbrandsen (1927–1988), norwegischer Eishockeyspieler